Tietmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Tietmeyer (* 1960), deutsche Ethnologin
 Hans Tietmeyer (1931–2016), deutscher Volkswirt
 Klemens Tietmeyer (1937–1993), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:

 Thiemeyer